-{Corpus separatum}- () је израз који се користи у дипломатији и међународном праву и односи се на град или регион којем је дат посебан законски и политички статус различит од околине, али који не испуњава одређене услове да би постао суверена или независна држава. Израз се може односити на:
 Corpus separatum (Ријека), историјски статус Ријеке између 1776. и 1918. године;
 Corpus separatum (Јерусалим), приједлог ОУН-а за Јерусалим 1947;
 Порденоне, -{corpus separatum}- између 1378. и 1514;
 Новопазарски санџак, -{corpus separatum}- између 1878. и 1913.